Heither ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Heither (* 1964), deutscher Lehrer für Politik und Geschichte
 Friedrich Heither (* 1934), deutscher Richter

Siehe auch:
 Heiter